Би́тва при Веро́не:

 Битва при Вероне — сражение между западно-римскими и готскими войсками в 402 или 403 году.
 Битва при Вероне — сражение, состоявшееся 27 сентября 489 года во время остготского завоевания Италии.